Stanisław Rospond (ur. 1877, zm. 1958) – polski duchowny katolicki, biskup pomocniczy krakowski
 Stanisław Rospond (ur. 1906, zm. 1982) – polski językoznawca, profesor Uniwersytetu Wrocławskiego, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu